Aufidius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Aufidius Marcellus, römischer Konsul 226

 Lucius Aufidius Panthera, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Aufidius Fronto, römischer Konsul 199
 Publius Aufidius Exoratus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Quintus Orfitasius Aufidius Umber, römischer Statthalter

 Aufidius Bassus, Geschichtsschreiber 1. Jahrhundert n. Chr.